Americano (cocktail), een cocktail
 Americano (film), een film uit 2005 van Kevin Noland
 Caffè americano, een koffiebereiding